En astronomie, PGC est le sigle de Principal Galaxy Catalog (plutôt appelé Catalogue of Principal Galaxies), un catalogue astronomique de galaxies.
 En droit, le PGC est le sigle de plan général de coordination.
 Dans le domaine de la grande distribution, PGC est un sigle pour produits de grande consommation.
 En embryologie, PGC est le sigle de Primordial Germ Cell (cellule germinale primordiale en français).
 En comptabilité, le PGC est le sigle de plan comptable général